FK Ararat Jerevan (armeniska: Ֆուտբոլային Ակումբ Արարատ Երեւան, Futbolajin Akumb Ararat Jerevan) är en armenisk fotbollsklubb som spelar i armeniska fotbollsligan. Klubben är baserad i huvudstaden Jerevan. 

Ararat Jerevan bildades år 1935 som Spartakus. Sedan Armeniens självständighet år 1991 har Ararat lyckats ta en titel i förstaligan, år 1993. Utöver det har klubben fyra andraplaceringar (1997, 1999, 2000 och 2008) och en tredjeplats (1994). Klubben har även vunnit den armeniska cupen, fem gånger, (1993, 1994, 1995, 1997 och 2008) och man har varit finalist år 2001 och 2007. Klubben var mycket nära att ta hem titeln i ligan år 2007, men Varuzjan Sukiasians snabba avgång från tränarposten ändrade klubbens atmosfär och man slutade på fjärde plats. I mars 2008 återkom Sukiasian till klubben för att leda den till seger, men efter att ha förlorat titeln till FC Pjunik lämnade han återigen klubben.

Titlar 
 Sovjetiska toppligan 1 (1973)

 Sovjetiska förstaligan 1 (1965)

 Sovjetcupen 2 (1973, 1975)

 Armeniska fotbollsligan 1 (1993)

 Armeniska cupen 6 (1993, 1994, 1995, 1997, 2008, 2021)

 Armeniska supercupen 1 (2008)

Placering tidigare säsonger

Ararat i Europacuperna 
Fram till december 2008.

 Hemmaresultat markeras i fetstil

Externa länkar 
 FK Ararat på Soccerway
 Officiell webbplats
 Ararat under Sovjeteran 
 Ararat på FFA.AM
 Ararat på UEFA.COM
 Ararat på EUFO.DE 
 Ararat på Weltfussball.de 
 Ararat på Transfermarkt.de 
 Ararat på National Football Teams.com
 Ararat på Football-Lineups.com

Källor 

Fotbollsklubbar i Armenien
Sportklubbar bildade 1935
Sport i Jerevan